Cannondale – azienda di biciclette
Cannondale – squadra italiana di ciclismo su strada attiva dal 2013 al 2014
Cannondale – squadra statunitense di ciclismo su strada attiva dal 2015 al 2016
Cannondale – census-designated place del Connecticut (USA)